Veras steht für:

 Nelson Veras (* 1977), brasilianischer Jazzgitarrist
 VerAS (Abkürzung für: Verkehrs-Analyse-Software), eine Metadaten-Datenbank des Bundesnachrichtendienstes